Черно — перший студійний альбом фінського дум-метал гурту KYPCK

Черно — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства